Чжоу (Zhōu)  — китайская фамилия (клан).

(周) — круг, всесторонний. (кор. Чу 주 , вьет.: Чу — Chu, кант. — Jàu, Чау; часто с английского как Чоу)

Династия Чжоу (кит. 周朝, пиньинь Zhōu Cháo; с 1122 до н. э. по 249 до н. э.) — китайская династия и период в истории Китая. Династия Чжоу свергла династию Шан и прекратилась после победы династии Цинь.

Известные Чжоу 周 
 Чжоу Баочжун (1902—1964) — командующий Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, принимавшей участие в антияпонском движении в Маньчжоу-Го.
 Чжоу Ваньфэн (род. 1979) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Чжоу, Винсент (род. 2000) — американский фигурист.
 Чжоу Вэй (род. 1994) — китайский шашист, мастер ФМЖД.
 Чжоу Вэйци (род. 1986) — китайский шахматист, гроссмейстер.
 Чжоу Вэйчжи (; 1916—2014) — китайский композитор, Министр культуры КНР (1980—1982), председатель ВАРЛИ (1996—2006).
 Чжоу Вэньдэ (; ; 1919—1981) — китайский и американский инженер, гидролог.
 Чжоу Вэньцзюй (周文矩; около 917—975) — китайский художник.
 Чжоу Гуанчжао (周光召; род. 1929) — китайский физик-теоретик, профессор, академик Китайской АН и её президент в 1987-97 годах.
 Чжоу Гуаньюй (周冠宇; род. 1999) — китайский автогонщик.
 Чжоу Дагуань (周达观; 1266—1346) — китайский посол двора монгольской династии Юань.
 Чжоу Дуньи (周敦颐; 1017—1073) — китайский философ и литератор времён династии Сун, основоположник неоконфуцианства.
 Чжоу Имяо (род. 1991) — китайская теннисистка.
 Чжоу Ми (周覓; 조미; род. 1986) — участник и лидер китайской подгруппы Super Junior-M корейской группы Super Junior.
 Чжоу Найсян (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Шаньдун с 30 сентября 2021 года.
 Чжоу Либо (周立波; 1908—1979) — китайский писатель.
 Чжоу Лулу (род. 1988) — китайская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Чжоу Пин (род. 1968) — китайская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Чжоу Пэйшунь (род. 1962) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Чжоу Пэйюань (周培源; 1902—1993) — китайский физик-теоретик и педагог, президент Пекинского университета (1978—1981) и академик Академии наук Китая.
 Чжоу Пэн (род. 1989) — китайский профессиональный баскетболист.
 Чжоу Синь (周谥; ум. 1122 год до н. э.) — полулегендарный последний император китайского государства Шан-Инь, иньской династии.
 Чжоу Синьфан (; 1895—1975) — китайский актёр, исполнитель ролей амплуа лаошэн в пекинской опере.
 Чжоу Сухун (род. 1979) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Чжоу Сюань (周璇; 1918—1957) — китайская певица и актриса.
 Чжоу Сюнь (周迅, род. 1976) — китайская актриса.
 Чжоу Сюхуа (род. 1966) — китайская гребчиха.
 Чжоу Сяньван (род. 1963) — китайский государственный и партийный деятель, мэр Уханя.
 Чжоу Сяолань (род. 1957) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Чжоу Сяочжоу (1912—1966) — первый секретарь коммунистической партии провинции Хунань.
 Чжоу Сяочуань (周小川; род. 1948) — управляющий Народным банком Китая с 2002 года.
 Чжоу Тенун (周铁农; род. 1938) — Зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей с 2009.
 Чжоу Фан (周昉; 730—810) — художник периода Тан.
 Чжоу Фохай (周佛海; 1897—1948) — китайский политик.
 Чжоу Хайбинь (周海滨, род. 1985) — китайский футболист, полузащитник «Шаньдун Лунэн» и сборной Китая по футболу.
 Чжоу Хаохуэй (周浩晖, род. 1977) — китайский писатель.
 Чжоу Хэян (род. 1976) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го.
 Чжоу Цзелунь (周杰倫; Jay Chou; род. 1979) — тайваньский китайский музыкант, продюсер, актёр, режиссёр.
 Чжоу Ци (周琦; род. 1996) — китайский баскетболист, центровой команды «Хьюстон Рокетс».
 Чжоу Цзихун (род. 1965) — китайская прыгунья в воду.
 Чжоу Цзиши, Иосиф (1892—1972) — католический прелат, епископ Баодина.
 Чжоу Цзуи (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Фуцзянь, министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
 Чжоу Цзыци (1871—1923) — китайский политик периода заката династии Цин и в начале республиканского периода.
 Чжоу Цзыюй (род. 1999) — тайваньская певица, участница южнокорейской гёрл-группы Twice.
 Чжоу Цзяньчао (род. 1988) — китайский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Чжоу Цзянъюн (род. 1967) — бывший секретарь парткома КПК Ханчжоу, исключён из Компартии Китая в 2022 году.
 Чжоу Цюжуй (род. 1967) — китайская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Чжоу Цян (род. 1960) — председатель Верховного народного суда КНР в 2013—2023 гг.
 Чжоу Чэнлун (周成龍) — профессиональный китайский киберспортсмен, также известный под ником «Sai», игрок в Warcraft III.
 Чжоу Шоуин (род. 1969) — китайская гребчиха.
 Чжоу Шэнсянь (周生贤; род. 1949) — министр по охране окружающей среды Китайской народной републики.
 Чжоу Эньлай (周 恩来; 1898—1976) — политический деятель КНР.
 Чжоу Югуан (1906—2017) — китайский долгожитель, лингвист и экономист.
 Чжоу Юй (周瑜; 175—210) — известный военачальник эпохи Троецарствия.
 Чжоу Юйлинь (周毓麟; 1923—2021) — китайский математик.
 Чжоу Юнкан (周永康; род. 1942) — политический деятель КНР, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
 Чоу Юньфат (周润发; род. 1955) — китайский актёр.
 Чжоу Ян (周扬; 1908—1989) — литературный критик, литературовед, переводчик, председатель ВАРЛИ (1979—1988).
 Чжоу Янь (周妍; род. 1982) — китайская кёрлингистка.
 Чжоу Яцзюнь (род. 1984) — китайский футболист, вратарь.
Корейцы
 Чу Сигён (кит. 周 時經, кор. 주시경; 1876—1914) — корейский лингвист, уроженец провинции Хванхэдо, автор термина «хангыль».

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае